1760 — одна́ ты́сяча семьсо́т шестьдеся́т — может означать:

 1760 — натуральное число между 1759 и 1761.
 1760 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1760 (другое обозначение — ESO 85-EN19) — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1760 год в литературе

В искусстве 
 1760 год в театре

В музыке 
 1760 год в музыке

В науке 
 1760 год в науке